Calvinstraße

Canthalstraße

Carl-Kronenberger-Straße

Carl-Zeiss-Straße

Castellstraße

Chamissoweg

Chemnitzer Straße

Clausiusstraße

Corniceliusstraße

Cranachstraße

Curt-von-Arnim-Straße

Literatur 
 Martin Hoppe: Hanauer Straßennamen. Hanau 1991. ISBN 3-87627-426-5